Ann Melander – ex sciatrice alpina svedese
 Hilda Melander – tennista svedese
 Peter Melander von Holzappel – leader militare protestante nella guerra dei trent'anni